Муровицы — деревня в Псковском районе Псковской области России. Входит в состав Писковичской волости.

Деревня расположена на месте древнего святилища  при устье реки Великой, северо-западнее города Пскова, в 3 км западнее волостного центра, деревни Писковичи.

До Муровиц осуществляется сообщение частью рейсов внутригородского автобусного маршрута № 118 ул. Рокоссовского (Псков) — Писковичи.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района